Bertassi ima više značenja:
 Bertassi, Piacenza
 Bertassi, Torino